Александра Владимировна Никишова (, Ленинград, СССР) — российская гандболистка, выступавшая за гандбольный клуб «Луч» (Москва) с 2005 года, являлась капитаном команды. Также выступала в составе молодёжной сборной России. Мастер спорта России по гандболу. Участница еврокубков в составе ГК «Луч» (Кубок обладателей Кубков 2008/09).

Выпускница Московского специализированного спортивного училища олимпийского резерва (МССУОР) № 1 (2007 г.).

Окончила Московский институт физической культуры и спорта (МИФКиС) заочное отделение, а также Программу профессиональной переподготовки компании RMA по специальности «Менеджмент в игровых видах спорта» на базе Государственного университета управления.

С 2012 по настоящее время работает в Департаменте спорта города Москвы (ранее - Департамент физической культуры и спорта города Москвы). В настоящее время занимает должность начальника Спортивного управления Департамента спорта города Москвы.

Примечания

Ссылки 
 Александра Никишова на сайте клуба «Луч»

Гандболистки России
Игроки ГК «Луч»